{{DISPLAYTITLE:(5398) 1989 AK1}}

Az (5398) 1989 AK1 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Ueda és Kaneda fedezte fel 1989. január 13-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (5001–5500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói